La Coppa di Francia 2017-2018 è la 42ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 57 squadre (18 iscritte alla LNB Pro A 2017-2018, 18 della Pro B, 17 della Nationale Masculine 1, 3 della Nationale Masculine 2 e 1 della Nationale Masculine 3). Le migliori sette squadre al termine della LNB Pro A 2016-2017 entrano in gioco direttamente agli ottavi di finale.

Partite

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2017-2018
Leaders Cup 2018

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
Coppa di Francia di pallacanestro maschile